Ночной истребитель — специализированный истребитель, предназначенный для действий против воздушного противника в ночное время. В частности во время Второй мировой войны ночные истребители особенно часто применялись в качестве ночных истребителей-перехватчиков.

Предпосылки 
Своим появлением ночные истребители обязаны возникновению необходимости противодействия ночным бомбардировщикам противника. Особенно актуальной эта задача стала во время Второй мировой войны, когда обе воюющие стороны — СССР и Великобритания, с одной стороны, и нацистская Германия с другой — стали активно применять тактику ночных авианалётов, так как ночные авианалёты на тыловые объекты нередко оказывались более результативными, чем дневные. В частности, ночная темнота скрывала ночные бомбардировщики, обеспечивая достаточно скрытые и, как следствие, безопасные прохождение к цели и возвращение на базу. Также ведение огня силами ПВО по атакующим бомбардировщиком в ночное время сильно затруднено — требовалось использовать специальные («зенитные») прожекторы для освещения бомбардировщиков-целей, которые сами по себе представляли довольно уязвимую цель, но без которых расчеты ПВО были просто слепы. Затруднены и действия фронтовой истребительной авиации — в ночное время уйти от истребителей противника значительно легче, чем днем. Естественно, обе воюющие стороны активно применяли ночные истребители, реально оказавшиеся наиболее эффективным средством против ночных бомбардировщиков противника.

Поршневые 
Наиболее активно ночные истребители применялись во время Второй мировой войны. Применявшиеся в этой войне ночные истребители являлись самыми совершенными поршневыми истребителями, в том числе, особенно, в своем классе. Наиболее известны следующие модели ночных истребителей:

Германия 
 Dornier Do 217J/N
 Focke-Wulf Ta 154
 Heinkel He 219
 Junkers Ju 88C/G
 Messerschmitt Bf 110D/F-4/G-4
 Messerschmitt Me 262 A-1a/U2, B-1a/U1
 Focke-Wulf Fw 189 A-1
 Focke-Wulf Fw 190 A-5/R11

Италия 
 Fiat CR.42CN
 CANT Z.1018/CN «Leone»
 Caproni-Vizzola F-5/CN
 Reggiane Re.2001CN Serie I,II,III «Falco»

Япония 
 Aichi S1A Denko
 Kawasaki Ki-45 KAIc
 Mitsubishi Ki-46-III KAI
 Mitsubishi Ki-109
 Nakajima C6N1-S
 Nakajima J1N1-S
 Yokosuka D4Y2-S
 Yokosuka P1Y1-S

Венгрия 
 MÁVAG Héja

СССР 
 Пе-3бис
 Як-9 ПВО
 МиГ-3 — основной советский ночной истребитель ПВО.

Великобритания 
 Douglas Havoc (US-built)
 Douglas Havoc (Turbinlite) (US-built)
 Boulton Paul Defiant Mk II
 Bristol Beaufighter
 Bristol Blenheim Mk IF
 de Havilland Mosquito NF series
 Fairey Firefly NF Mk 5

США 
 Douglas P-70
 Bristol Beaufighter (British supplied)
 Grumman F6F-3E/F6F-3N/F6F-5N Hellcat
 Lockheed P-38M «Night Lightning»
 Northrop P-61 Black Widow
 Vought F4U-2/F4U-4E/F4U-4N Corsair

Франция 
 Mureaux 114/CN2
 Morane-Saulnier M.S. 408/CN
 Potez 631 C3/N

Данные истребители довольно хорошо зарекомендовали себя в качестве именно ночных истребителей. В частности Messerschmitt Bf.110 благодаря бортовому радару FuG 202/220  мог эффективно самостоятельно находить воздушные цели в ночное время и в облаках, а благодаря системе «Неправильная музыка» мог атаковать бомбардировщики противника из мёртвой — непростреливаемой бортовыми стрелками бомбардировщика — зоны и оказался довольно эффективным средством против ночных британских бомбардировщиков.

МиГ-3 довольно часто обеспечивал тыловым и прифронтовым городам режим «спокойной ночи», срывая ночные налеты бомбардировщиков Люфтваффе.

Лётчики ночной истребительной авиации считались элитой люфтваффе.

Реактивные 

 Northrop F-89 Scorpion
 Gloster Meteor NF
 De Havilland Sea Vixen

См. также 
 Стратегические бомбардировки в период Второй мировой войны → Ночные налёты

Примечания